

Persone 
Jonathan dos Santos – calciatore messicano nato nel 1990
Jonathan dos Santos – calciatore uruguaiano nato nel 1992